Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Todd Witsken che hanno battuto in finale Anders Järryd e Danie Visser 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Udo Riglewski /  Michael Stich (semifinali)
 Anders Järryd /  Danie Visser (finale)

 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (campioni)
 Broderick Dyke /  Laurie Warder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1991
ATP Tour 1991